

Населені пункти та їхні частини
 Микуличі (Мікулиці) — село в гміні Ґаць Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Мікулиці — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Мікулиці — частина села Корняктув-Пулноцни в гміні Білобжеґі Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки